Pirakia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bergstroem 1914. Pirakia ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pirakia